CandyRat Records — независимый американский звукозаписывающий лейбл и музыкальный онлайн-магазин, офис которого расположен в городе Меномони Фолс, штат Висконсин.

Артисты

Andrew White
Andy McKee
Энтони Дюфор
Ariane Lydon
Brendan Power
Brooke Miller
Craig D'Andrea
Dean Magraw
Дон Росс
Erick Turnbull
Эван Добсон
Eric Turnbull

Gareth Pearson
Gregory Hoskins
Guitar Republic
Hunter van Larkins
Jimmy Wahlsteen
Justin Taylor
Kelly Valleau
Mark Minelli
Matthew Santos
Michael Kobrin
Nicholas Barron
Peter Ciluzzi
Pino Forastiere

The Reign of Kindo
Ray Montford Group
Sebastien Cloutier
Sergio Altamura
Stefano Barone
Schackinger
Tommy Gauthier

Ссылки 
 Официальный сайт

Лейблы звукозаписи США